Веселковий провулок — назва провулків у деяких населених пунктах України.

 Веселковий провулок — провулок у місті Дніпро
 Веселковий провулок — провулок у місті Київ
 Веселковий провулок — провулок у місті Кропивницький

Провулки